De Ierse voetbalclub Bohemians Dublin FC speelt sinds 1970 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Bohemians Dublin FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bohemians Dublin FC
Bohemians Dublin FC